

Musica
Brown – album dei P.O.D. del 1996
Brown – album di Brown (Uwe Schmidt) del 1996

Personaggi immaginari
Brown – personaggio appartenente al Red Ribbon nella serie manga e anime Dragon Ball
Charlie Brown – personaggio dei Peanuts, di Charles M. Schulz.
Cleveland Brown – personaggio della serie televisiva I Griffin
Cleveland Brown Jr. – personaggio della serie televisiva I Griffin
Emmett Brown – personaggio del film Ritorno al futuro
Loretta Brown – personaggio della serie televisiva I Griffin
Mr. Brown – personaggio ideato da Quentin Tarantino
Padre Brown – detective, personaggio dello scrittore britannico Gilbert Keith Chesterton
Sally Brown – personaggio dei Peanuts, di Charles M. Schulz
Stephanie Brown – personaggio di fumetti
Warrick Brown – personaggio della serie televisiva CSI - Scena del crimine

Persone

Altro
 Brown – varietà cromatica delle due specie di pesci appartenenti al genere Symphysodon
 1643 Brown – asteroide della fascia principale

Altri progetti